Ettan kan syfta på:

 Ettan (fotboll, Sverige) - den tredje högsta divisionen i fotboll för herrar i Sverige
 Ettan – ett vardagligt journalistuttryck som avser en tidnings framsida, se Lista över journalistiska begrepp
 Ettan (fotbollsserie) – Finlands näst högsta fotbollsserie
 Ettan (snus) – ett svenskt snusmärke
 Hockeyettan – den tredje högsta divisionen i ishockey för herrar i Sverige
 Sveriges Radio P1 – en svensk radiokanal
 SVT1 – en svensk tv-kanal
 Yle TV1 – en finsk tv-kanal
 Yle Radio 1 – en finsk radiokanal

Se även
 Ett (olika betydelser)